Das Wort Gehron hat mehrere Bedeutungen:

 Gehron ist ein Familienname. In deutschen Telefonbüchern sind ca. 777 Personen mit diesem Namen eingetragen (Stand Januar 2007). Der größte Teil davon lebt in Hessen.

 Eine Naturschutzgebiet-Fläche im Landkreis Oberhavel mit dem Namen „Gehron-See“.